Atlantikwall-museum (Hoek van Holland), museum  in Hoek van Holland
 Atlantikwall Museum Noordwijk, museum in Noordwijk aan Zee
 Atlantikwall Museum Scheveningen, museum in Scheveningen
 Atlantikwall Centrum, museum in Huisduinen bij Den Helder 
 Openluchtmuseum Atlantikwall, museum in Raversijde bij Oostende (België)

Zie ook 
 Bunkermuseum Zoutelande, museum in Zoutelande (Zeeland)
 Bunker Museum IJmuiden, museum in IJmuiden
 Bunker Museum Den Haag, museum in Den Haag